Fisklösen (Fiskalösen, Fiskelös, Fiskelösen, Fisklös, Fisklösa) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Halland
Fiskelösen, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (4,3 ha)

Småland
Fisklösa (Lommaryds socken, Småland), sjö i Aneby kommun, 
Fisklösa (Överums socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,

Västergötland
Fiskalösen (Alingsås socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun,  (1 ha)
Fiskalösen (Fredsbergs socken, Västergötland), sjö i Töreboda kommun,  (8,07 ha)
Fiskelösen, Västergötland, sjö i Marks kommun, 
Fisklösen (Gunnarsjö socken, Västergötland), sjö i Varbergs kommun,  (9,93 ha)
Fisklösen (Gustav Adolfs socken, Västergötland), sjö i Habo kommun,  (7,41 ha)
Fisklösen (Hols socken, Västergötland), sjö i Vårgårda kommun, 
Mellre Fisklösen, sjö i Laxå kommun,  (2,6 ha)
Norra Fisklösen, Västergötland, sjö i Laxå kommun,  (1,9 ha)
Sönner Fisklösen, sjö i Laxå kommun,  (1,5 ha)

Östergötland
Fisklösen (Kvillinge socken, Östergötland, 650463-151601), sjö i Norrköpings kommun, 
Fisklösen (Kvillinge socken, Östergötland, 650911-151960), sjö i Norrköpings kommun, 
Fisklösen (Kättilstads socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Fisklösen (Regna socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Fisklösen (Ringarums socken, Östergötland), sjö i Valdemarsviks kommun, 
Fisklösen (Tjärstads socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Lilla Fisklösen, Östergötland, sjö i Finspångs kommun, 
Stora Fisklösen, Östergötland, sjö i Finspångs kommun,

Bohuslän
Fiskelös, Bohuslän, sjö i Tanums kommun, 
Fiskelöse vatten, sjö i Lilla Edets kommun, 
Fisklös, sjö i Munkedals kommun,  (7,24 ha)

Dalsland
Fiskelös (Dals-Eds socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Fiskelös (Nössemarks socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Fiskelös, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun, 
Fisklösen, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun,

Södermanland
Fisklösen, Södermanland, sjö i Katrineholms kommun,

Närke
Fiskalösen (Hammars socken, Närke), sjö i Askersunds kommun, 
Fiskalösen (Lerbäcks socken, Närke), sjö i Askersunds kommun, 
Fiskelösen, Närke, sjö i Hallsbergs kommun, 
Fisklösen, Närke, sjö i Örebro kommun,  (6,04 ha)
Västra Fisklösen, sjö i Askersunds kommun,  (5,33 ha)
Östra Fisklösen, sjö i Askersunds kommun,  (6,11 ha)

Västmanland
Fiskalösen, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,  (4,07 ha)
Fisklösen (Grythyttans socken, Västmanland, 660286-142707), sjö i Hällefors kommun,  (23,1 ha)
Fisklösen (Grythyttans socken, Västmanland, 662258-143470), sjö i Hällefors kommun, 
Fisklösen (Grythyttans socken, Västmanland, 662606-143149), sjö i Hällefors kommun,  (30,5 ha)
Fisklösen (Hjulsjö socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun, 
Fisklösen (Hällefors socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun, 
Fisklösen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland), sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Fisklösen (Nora socken, Västmanland), sjö i Nora kommun, 
Lilla Fisklösen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun, 
Stora Fisklösen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,

Värmland
Fisklösa, Värmland, sjö i Arvika kommun,  (4,1 ha)
Fisklösen (Dalby socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Fisklösen (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun, 
Fisklösen (Gustav Adolfs socken, Värmland, 666178-139723), sjö i Hagfors kommun,  (3,7 ha)
Fisklösen (Gustav Adolfs socken, Värmland, 666205-138650), sjö i Hagfors kommun, 
Fisklösen (Gåsborns socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Fisklösen (Holmedals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Fisklösen (Karlanda socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Fisklösen (Karlskoga socken, Värmland, 657227-143165), sjö i Karlskoga kommun,  (0,79 ha)
Fisklösen (Karlskoga socken, Värmland, 659349-143472), sjö i Karlskoga kommun,  (30,7 ha)
Fisklösen (Karlskoga socken, Värmland, 659610-142598), sjö i Karlskoga kommun,  (5,02 ha)
Fisklösen (Kroppa socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Fisklösen (Norra Ny socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Fisklösen (Nyskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Fisklösen (Rämmens socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (16,6 ha)
Norra Fisklösen, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Södra Fisklösen, sjö i Torsby kommun,

Dalarna
Fisklösarna, sjöar i Mora kommun:, 
Fisklösarna (Solleröns socken, Dalarna, 673751-142561), sjö i Mora kommun,  (17,2 ha)
Fisklösarna (Solleröns socken, Dalarna, 673752-142599), sjö i Mora kommun,  (8,36 ha)
Fisklösen (Bjursås socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (3,65 ha)
Fisklösen (Boda socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Fisklösen (Floda socken, Dalarna, 669346-143931), sjö i Gagnefs kommun, 
Fisklösen (Floda socken, Dalarna, 671259-144211), sjö i Gagnefs kommun, 
Fisklösen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (11,8 ha)
Fisklösen (Leksands socken, Dalarna, 674237-147282), sjö i Leksands kommun,  (9,86 ha)
Fisklösen (Leksands socken, Dalarna, 674595-147492), sjö i Leksands kommun,  (6,59 ha)
Fisklösen (Mora socken, Dalarna), sjö i Mora kommun,  (18,2 ha)
Fisklösen (Mora socken, Dalarna, vid Överläden), sjö i Mora kommun,  (2,5 ha)
Fisklösen (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun, 
Fisklösen (Rättviks socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Fisklösen (Stora Skedvi socken, Dalarna), sjö i Säters kommun, 
Fisklösen (Svartnäs socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (9,13 ha)
Fisklösen (Säfsnäs socken, Dalarna, 667385-141706), sjö i Ludvika kommun, 
Fisklösen (Säfsnäs socken, Dalarna, 667856-142860), sjö i Ludvika kommun,  (1,4 ha)
Fisklösen (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun, 
Fisklösen (Våmhus socken, Dalarna), sjö i Mora kommun,  (20 ha)
Fisklösen (Älvdalens socken, Dalarna, 682204-136973), sjö i Älvdalens kommun, 
Fisklösen (Älvdalens socken, Dalarna, 682325-136798), sjö i Älvdalens kommun,  (8,29 ha)
Fisklösen (Åls socken, Dalarna, 672678-146928), sjö i Leksands kommun,  (3,7 ha)
Fisklösen (Åls socken, Dalarna, 672808-147249), sjö i Leksands kommun,  (4,96 ha)
Fisklösen (Vika socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (19,2 ha)
Fisklösen (Älvdalens socken, Dalarna, 680575-139373), sjö i Älvdalens kommun,  (14,2 ha)
Lilla Fisklösen, Dalarna, sjö i Säters kommun, 
Stora Fisklösen (Silvbergs socken, Dalarna), sjö i Säters kommun,  (13,4 ha)
Stora Fisklösen (Stora Skedvi socken, Dalarna), sjö i Säters kommun,  (23,3 ha)
Stora Fisklösen (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,

Hälsingland
Fiskalösen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun, 
Fisklösen (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Fisklösen (Bollnäs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (4,93 ha)
Fisklösen (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Fisklösen (Hanebo socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Fisklösen (Hassela socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun, 
Fisklösen (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Fisklösen (Ovanåkers socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Fisklösen (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Fisklösen (Voxna socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,

Jämtland
Fisklösen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (11,4 ha)

Se även
Fisklöset
Fisklösarna, 
Fisklöstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn